Чемпионат Европы по бейсболу 2010 года проводился в Германии с 23 июля по 1 августа в трёх северо-западных городах (Штутгарт, Хайденхайм-ан-дер-Бренц, Нойенбург-ам-Райн).

Квалификация 
12 европейских сборных квалифицировалось на Чемпионат Европы по бейсболу 2010 года

1-й раунд

Группа А

Группа B

Позиции

Раунд 2

Группа C

Позиции

Финальное распределение мест

Ссылки 
 Статистика Чемпионата Европы 2010 года

Чемпионаты Европы по бейсболу
2010 год в бейсболе
Бейсбол
Июль 2010 года
Август 2010 года
Спорт в Германии в 2010 году
Чемпионаты Европы в Германии
Международные соревнования по бейсболу в Германии
Спортивные соревнования в Баден-Вюртемберге